Saint-Pourçain ist der franz. Name des hl. Portianus (Festtag: 24. November) und steht für:

Orte im Département Allier, Frankreich:
 Kanton Saint-Pourçain-sur-Sioule
 Saint-Pourçain-sur-Besbre, Gemeinde
 Saint-Pourçain-sur-Sioule, Gemeinde

regionale Produkte der Region von Moulins (Allier), Frankreich:
 Saint-Pourçain (AOC), Wein
 Saint-Pourçain (AOP), Käsesorte

Kirchengebäude (als Monument historique anerkannt):
 Saint-Pourçain (Louchy-Montfand)
 Saint-Pourçain (Marigny)
 Saint-Pourçain (Naves)